Кубок Кремля (с 2016 года ВТБ Кубок Кремля) — профессиональный теннисный турнир, который с 1990 года проводится осенью в Москве, Россия, на хардовых кортах. По состоянию на 2021 год мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 700 тыс. долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к категории WTA 500 с призовым фондом около 550 тыс. долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История 

Кубок Кремля был основан накануне сезона 1990 года швейцарским бизнесменом Сассоном Какшури, став первым российским профессиональным теннисным турниром международного уровня. Первые шесть сезонов проводились лишь мужские соревнования, а с 1996 года Кубок Кремля был объединён с женским Открытым чемпионатом Москвы. С 2000 года оба турнира проходили не только под одним названием, но и в рамках одной игровой недели. Мужской приз всегда имел лишь базовую категорию основного тура ATP, а женский в 1997—2008 годах являлся частью турнира первой категории WTA.

Призовой фонд первого отдельного мужского турнира составил 330 тысяч долларов, а за следующие пять лет организаторы смогли довести выплаты игрокам до 1,1 миллионов, продержав его на этом уровне в течение четырёх сезонов. Призовой фонд первого женского турнира составил 400 тысяч долларов, но уже через год он был поднят до 925 тысяч, а к 2006 году достиг своего пикового значения — 1,34 миллионов.

С 1990 по 2018 года турнир проходил в СК «Олимпийский», где для его проведения укладывались корты с покрытием хард (в последние годы — RuCourt). Игровыми являлись четыре корта, а ещё несколько кортов укладывались только для тренировок участников. Вместимость трибун составляла 15 тысяч зрителей. После того, как спорткомплекс «Олимпийский» закрылся на реконструкцию, турнир перенесли в ледовый дворец «Крылатское». Были оборудованы четыре игровых корта; вместимость центрального составила 6000 человек. Ледовое покрытие не растапливалось. Для тренировок использовался соседний велотрек «Крылатское».

Турнир 2020 года, который был запланирован на вторую половину октября, впервые за 30 лет в середине сентября был отменён из-за ситуации с пандемией COVID-19. При этом другой российский турнир ATP St. Petersburg Open прошёл в октябре 2020 года.

В 2021 году женский турнир после изменения категорий WTA был понижен в категории до WTA 500 (высшей категорией с сезона 2021 года вместо WTA Premier является WTA 1000). Призовой фонд женского турнира по сравнению с 2019 годом сократился почти в два раза (с 1032 тыс. до 565 тыс. долларов). Призовой фонд мужского турнира также уменьшился (с 922 тыс. до 697 тыс. долларов). Турнир впервые прошёл сразу на двух площадках — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и дворец спорта «Лужники».

В 2022 году в связи с российским вторжением на Украину Россия была лишена права проведения международных спортивных соревнований, в том числе теннисных под эгидой ATP и WTA, организаторы планировали провести турнир в новом формате, но в октябре 2022 года отказались от этой идеи.

Мужской турнир трижды признавался ATP лучшим соревнованием их основного тура по организации: в 1993, 1994 и 1996 годах.

В 2017 году банк ВТБ стал титульным спонсором соревнований, после чего турнир переименовали в «ВТБ Кубок Кремля».

Победители и финалисты 

Победителями Кубка Кремля суммарно во всех разрядах становились представители 38 стран. Россияне лидируют с большим отрывом по общему количеству побед (48), они выигрывали турнир чаще всех в каждом из разрядов. Также более 10 побед суммарно одержали теннисисты из США (13) и Чехии (13). Кроме России как минимум по одной победе в каждом из разрядов имеют также Франция, Швейцария, Германия и Испания.

Рекордсменом мужского одиночного соревнования по числу титулов является Евгений Кафельников, шесть раз подряд игравший на домашних кортах в финале и выигравший пять титулов. Три победы в одиночном разряде на счету россиянина Николая Давыденко. В 1997—2009 годах российские теннисисты выиграли 11 из 13 титулов. В 2010—2017 годах до финала не доходил ни один россиянин.

Женский приз куда более разнообразен в части победительниц: лишь трём теннисисткам удалось выиграть московское соревнование более одного раза — на счету Анастасии Мыскиной, Мари Пирс и Светланы Кузнецовой по два титула.

Рекордсменом мужского парного турнира по числу побед является Максим Мирный, который выигрывал пять раз: 4 раза в 2001—2005 годах и ещё одну победу белорус одержал в 2017 году в возрасте 40 лет. Причём каждый раз Мирный выигрывал титул в альянсе с новым партнёром. По три титула на счету Франтишека Чермака, Паула Хархёйса и Дмитрия Турсунова. В соревнованиях женских пар также есть единоличный лидер по числу титулов: на счету Надежды Петровой три победы на Кубке Кремля; ещё семь теннисисток выиграли по два титула.

Финалы турнира

Мужчины

Одиночный разряд

Парный разряд

Женщины

Одиночный разряд

Парный разряд

Общее количество побед по странам 
Победы в парном разряде учитываются отдельно для каждого участника, даже если пара из одной страны. После Кубка Кремля 2021 года

Факты 

 В женском парном соревновании в 1998—2004 годах на 7 турнирах подряд проигравшие в финале на следующий год становились победительницами турнира. 4 раза турнир выигрывала одна из пары прошлогодних финалисток, а 3 раза пара побеждала на следующий год в том же составе (1999 — Ренне Стаббс и Лиза Реймонд, 2001 — Мартина Хингис и Анна Курникова, 2004 — Анастасия Мыскина и Вера Звонарёва).
 В финалах женских турниров в одиночном разряде за 24 года было сыграно 56 сетов и лишь пять из них завершились тай-брейком (1998, 2002, 2011, 2013 и 2018). Победительница тай-брейка, вне зависимости от того в какой из партий он проводился, каждый раз становилось новой чемпионкой.
 В мужском парном разряде на Кубке Кремля побеждали 9 теннисистов, когда-либо становившиеся первой ракеткой мира в паре: Паул Хархёйс (Нидерланды), Якко Элтинг (Нидерланды), Байрон Блэк (Зимбабве), Джаред Палмер (США), Рик Лич (США), Юнас Бьоркман (Швеция), Максим Мирный (Белоруссия), Махеш Бхупати (Индия), Ненад Зимонич (Сербия).
 В 2011 году в финал женского парного турнира вышли сразу три теннисистки, некогда представлявшие Россию, но в этот момент игравшие под флагами других стран.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Соревнования по теннису в России
Спортивные соревнования в Москве